Klinghardt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Klinghardt (1882–1956), deutscher Geologe, Paläontologe und Prähistoriker
 Matthias Klinghardt (* 1957), deutscher Professor für Biblische Theologie am Institut für evangelische Theologie der TU Dresden

Siehe auch:
 Klinghardtberge, benannt nach Georg Klinghardt
 Klinghart, deutscher Name von Křižovatka in Tschechien
 Klinkhardt (Begriffsklärungsseite)